Moita peut désigner :
 au Portugal :
 Moita, ville et municipalité située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne ;
 Moita, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Moita ci-dessus ;
 Moita, paroisse civile de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
 Moita, paroisse civile de la municipalité de Marinha Grande, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
 Moita, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Moita do Norte, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova da Barquinha, située dans le district de Santarém et la région Centre.